Unité — оператор связи в Молдавии.
 Opera Unite — технология компании Opera Software.

См. также 
 Unity